Torbe ima više značenja:
 Torbe (Beluno)
 Torbe (Verona)